Uhlenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Christianus Cornelis Uhlenbeck (1866–1951), niederländischer Linguist
 Eugenius Uhlenbeck (1913–2003), niederländischer Linguist und Indologe
 George Eugene Uhlenbeck (1900–1988), US-amerikanischer Physiker niederländischer Herkunft
 Gerhard Hendrik Uhlenbeck (1815–1888), niederländischer Politiker
 Karen Uhlenbeck (* 1942), US-amerikanische Mathematikerin

Uhlenbeck steht für:
 (9687) Uhlenbeck, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Uelenbeck